Хайманн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хайманн, Андреас (род. 1992) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Хайманн, Карл-Хайнц (1924—2010) — немецкий спортивный журналист, главный редактор и издатель журнала Kicker.
 Хайманн, Никлас (род. 1991) — немецкий футболист, вратарь. См. также